In die Gattung T 20 ordneten die Reichseisenbahnen in Elsaß-Lothringen verschiedene Schmalspurlokomotiven ein:

Gattungssystem ab 1906
Elsaß-Lothringische E 2
Elsaß-Lothringische E 3

Tenderlokomotive Achsfolge B
T 20